Patnos (district), een district van de Turkse provincie Ağrı
Patnos (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing